Kaßner ist der Familienname folgender Personen:

 Elias Kaßner (* 1999), deutscher Schauspieler
 Georg Kaßner (1858–1929), deutscher Chemiker und Pharmazeut
 Walter Kaßner (1894–1970), SED-Politiker und Bürgermeister in Magdeburg

Siehe auch: 
 Kassner
 Kasner